Dit is een lijst van planetoïden 44601-44700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44601) - || 1999 RM12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44602) - || 1999 RN12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44603) - || 1999 RT12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44604) - || 1999 RN14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44605) - || 1999 RM16|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44606) - || 1999 RQ17|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44607) - || 1999 RT17|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44608) - || 1999 RR18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44609) - || 1999 RW18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44610) - || 1999 RW24|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44611) - || 1999 RO25|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44612) - || 1999 RP27|| 7 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44613) Rudolf || 1999 RU31|| 8 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (44614) - || 1999 RM34|| 10 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44615) - || 1999 RQ34|| 11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44616) - || 1999 RT34|| 10 september 1999 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (44617) - || 1999 RY37|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44618) - || 1999 RO38|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44619) - || 1999 RO42|| 14 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44620) - || 1999 RS43|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44621) - || 1999 RV48|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44622) - || 1999 RJ51|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44623) - || 1999 RP55|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44624) - || 1999 RS57|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44625) - || 1999 RS63|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44626) - || 1999 RU65|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44627) - || 1999 RN71|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44628) - || 1999 RQ75|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44629) - || 1999 RT83|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44630) - || 1999 RY83|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44631) - || 1999 RT87|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44632) - || 1999 RZ88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44633) - || 1999 RB90|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44634) - || 1999 RZ94|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44635) - || 1999 RO97|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44636) - || 1999 RQ103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44637) - || 1999 RN105|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44638) - || 1999 RA109|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44639) - || 1999 RM109|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44640) - || 1999 RQ110|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44641) - || 1999 RZ111|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44642) - || 1999 RL114|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44643) - || 1999 RS114|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44644) - || 1999 RY114|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44645) - || 1999 RC118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44646) - || 1999 RN121|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44647) - || 1999 RA129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44648) - || 1999 RN140|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44649) - || 1999 RY141|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44650) - || 1999 RF143|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44651) - || 1999 RB148|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44652) - || 1999 RC150|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44653) - || 1999 RO151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44654) - || 1999 RR155|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44655) - || 1999 RQ158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44656) - || 1999 RU159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44657) - || 1999 RK163|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44658) - || 1999 RD168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44659) - || 1999 RJ169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44660) - || 1999 RQ169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44661) - || 1999 RX169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44662) - || 1999 RV170|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44663) - || 1999 RS171|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44664) - || 1999 RX171|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44665) - || 1999 RF174|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44666) - || 1999 RX176|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44667) - || 1999 RB179|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44668) - || 1999 RC181|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44669) - || 1999 RC182|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44670) - || 1999 RQ183|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44671) - || 1999 RE184|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44672) - || 1999 RL184|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44673) - || 1999 RE185|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44674) - || 1999 RD186|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44675) - || 1999 RX186|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44676) - || 1999 RG187|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (44677) - || 1999 RK190|| 10 september 1999 || LINEAR
|-
| (44678) - || 1999 RP192|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (44679) - || 1999 RQ193|| 15 september 1999 || Spacewatch
|-
| (44680) - || 1999 RD194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44681) - || 1999 RZ195|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44682) - || 1999 RK197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44683) - || 1999 RR197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44684) - || 1999 RY197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44685) - || 1999 RM200|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44686) - || 1999 RN200|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44687) - || 1999 RS204|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44688) - || 1999 RR207|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44689) - || 1999 RK210|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44690) - || 1999 RK211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (44691) - || 1999 RF221|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (44692) - || 1999 RG225|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (44693) - || 1999 RH234|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (44694) - || 1999 RT234|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (44695) - || 1999 RY235|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (44696) - || 1999 RZ235|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (44697) - || 1999 RC239|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (44698) - || 1999 RS247|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (44699) - || 1999 SG || 16 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44700) - || 1999 SG3|| 22 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten